Андре́й Анато́льевич Ткаче́нко — советский и российский  и , специалист в области судебной психиатрии и юридически релевантным психическим расстройствам. Доктор медицинских наук, профессор. Руководитель Отдела судебно-психиатрических экспертиз в уголовном процессе ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии»,   журнала «Сексология и сексопатология».

Биография 
В 1985 году окончил Московский медицинский институт им. Н. И. Пирогова по специальностям «лечебное дело» и «психиатрия», в 1989 году — аспирантуру ВНИИ общей и судебной психиатрии им. И. М. Сербского. Профессор кафедры социальной и судебной психиатрии Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова.

Руководитель лаборатории судебной сексологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (с 1994 по 2007 годы), руководитель отдела судебно-психиатрических экспертиз в уголовном процессе (с 2007).

Автор более 300 научных работ, в том числе 12 монографий и учебников. Под его руководством подготовлено 12 кандидатов и 3 доктора наук. Российский учёный Игорь Кон высоко оценивал Ткаченко, называя его «одним из самых образованных и продуктивных российских медицинских сексологов». Среди пациентов Ткаченко были серийные убийцы Андрей Чикатило, Сергей Головкин, Сергей Ряховский.

Научные работы 

 Антонян Ю. М., Ткаченко А. А. Сексуальные преступления: Чикатило и др.: (Науч.- попул. исслед.). — М.: Амальтея, 1993. — 319 с.
 Коган Б. М., Ткаченко А. А., Дроздов А. З., Маньковская И. В., Филатова Т. С., Медвежникова О. В. Оценка периферических катехоламиновых процессов при парафильном поведении // , N. 3, 1993. С. 117—120
 Коган Б. М.,Ткаченко А. А., Дроздов А. З., Андрианова Е. П., Филатова Т. С., Маньковская И. В., Ковалева И. А. Обмен моноаминов при различных формах парафилий // , 6, 1995. С. 52-56
 Ткаченко А. А., Введенский Г. Е. Аномальное сексуальное поведение. — М.: ГНЦССП им. В. П. Сербского, 1997. — 426 с.
 Антонян Ю. М., Ткаченко А. А., Шостакович Б. В. Криминальная сексология / Под ред. Антоняна Ю. М. — М.: Спарк, 1999. — 464 с.
 Ткаченко А. А. Сексуальные извращения парафилии. — М., «ТриадаХ», 1999. 461 с.
 Киренская-Берус А. В., Ткаченко А. А., Журавлев А. Б., Радченко Н. А. ЭЭГ-исследование предиспозиции к сексуальному гомицидному поведению у лиц с органическим поражением головного мозга // , № 4, 2000. С. 31-36
 Ткаченко А. А., Введенский Г. Е., Дворянчиков Н. В. Судебная сексология. — М.: Медицина, 2001. 560 с.
 Ткаченко А. А., Введенский Г. Е. Аномальное сексуальное поведение. — СПб.: Издательство «Юридический центр пресс», 2003. 657 с.

Источники

Ссылки 
 Педофилов необходимо не только наказывать, но и лечить (интервью 26 сентября 2008 г.)

Судебные психиатры